Jonas Frögren, född 28 augusti 1980 i Falun och uppväxt i Gonäs, drygt sju kilometer utanför Ludvika, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare som sist spelade för Leksands IF i Allsvenskan.

Spelarkarriär
Frögren draftades av Calgary Flames i 8:e rundan och som 206:e spelare totalt i NHL-draften 1998. Frögren kom till Färjestad BK vid mitten av 1990-talet och spelade 11 säsonger där innan han skrev på ett tvåvägskontrakt med Toronto Maple Leafs 2008 som han fick själv betala 2,5 miljoner kronor för att hans NHL-dröm skulle bli verklighet. Frögren spelade 41 av 82 matcher under sin första säsong i Toronto och gjorde ett mål och sex assists. Han missade slutet av säsongen till följd av en knäskada och Toronto missade slutspelet.

Frögren återvände till Färjestad inför säsongen 2010-11 efter två år i Toronto Maple Leafs organisation. Den 31 maj 2012 bekräftades att Jonas Frögren skrivit ett tvåårskontrakt med KHL-laget HK Dinamo Minsk. Den 9 oktober 2012 blev han dock bortbytt till Atlant Mytisjtji där Janne Niskala gick åt andra hållet.

19 juli 2013 blev det klart att Frögren är tillbaka i SHL då han skrev på ett kontrakt med Skellefteå AIK.

9 maj 2014 återvände Frögren hem till Dalarna och skrev på ett kontrakt med Leksands IF.

1 april 2016 spelade Frögren sin sista match som professionell hockeyspelare då Leksands IF vann över Modo Hockey och avancerade till SHL.

Meriter
SM-guld 2014 med Skellefteå AIK.
 SM-guld 2002, 2006 och 2011 med Färjestad BK.
Årets rookie: 1998
Mästare i TV-pucken år 1995 med Dalarna. Även vald till bäste back.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar

 Frögren slutar

Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Skellefteå AIK
Spelare i BIK Karlskoga
Svenska ishockeyspelare
Födda 1980
Män
Levande personer
Spelare i Toronto Maple Leafs
Mottagare av Lill-Strimmas stipendium
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i HK Dinamo Minsk
Spelare i Leksands IF
Personer från Ludvika
Spelare valda av Calgary Flames i NHL Entry Draft